Rubi bezeichnet:
 Rubí, Stadt in Spanien
 Rubi (Kongo), Stadt in der Demokratischen Republik Kongo
 den Fluss Rubi, Oberlauf des Itimbiri, siehe dort
 in der Antike das heutige Ruvo di Puglia in Apulien
 Rubi (Oberstdorf), am Fuße des Rubihorns gelegenen Ortsteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Rubi (Rapperin) (* 2000), deutsche Schauspielerin und Sängerin

Rubi ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Rubi (1905–1988), Schweizer Bergführer und Skisportler
 Christian Rubi (1897–1985), Schweizer Bergführer, Skirennläufer und Politiker
 Christian Rubi (Heimatforscher), (1899–1990), Schweizer Lehrer, Maler und Kerbschnitzer 
 Fred Rubi (auch Fredy Rubi; 1926–1997), Schweizer Skirennläufer und Politiker
 Rudolf Rubi (1918–2004), Schweizer Lokalhistoriker
 Yannick Rubi (* 1995), Schweizer Unihockeyspieler

RUBI steht als Abkürzung für:
 die Laufveranstaltung Rund um den Bielersee

Siehe auch:
 Ruby

Abkürzung